Allport może odnosić się do:

Miasto 
 Allport – miasto (town) w amerykańskim stanie Arkansas

Nazwisko 
 Christopher (Alexander) Allport (1947, Santa Monica – 2008, Wrightwood), amerykański aktor
 Gordon Allport (1897, Montezuma – 1967), amerykański psycholog

Zobacz też 
 Alport